Коаста има више значења:

 Коаста (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Коаста (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Коаста (Паушешти-Маглаши), насеље у округу Валча у Румунији
 Коаста (Голешти), насеље у округу Валча у Румунији